Dowhodko ist der Nachname von:

 Iwan Dowhodko (* 1989), ukrainischer Ruderer
 Natalija Dowhodko (* 1991), ukrainische Ruderin